Hexis (von griechisch hexis „Zustand“) steht für:

 ἕξις, das Konzept der festen Grundhaltung in der aristotelischen Ethik (vgl. auch Habitus (Philosophie), Charakter)
 Habitus, ein Ausdruck, der in der Soziologie gebraucht wird.
 Kachexie, wörtlich schlechtes Befinden, in der Medizin krankhafter Kräfteverfall, Abmagerung
 Hexis AG, ein Entwickler von Brennstoffzellen-Heizgeräten zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung (Mikro-KWK) in Winterthur (Schweiz).
 Hexis S.A., ein französischer Hersteller von Klebefolien.
 Hexis, ein Computerspiel der amerikanischen Firma FirmTools
 den Dämonenmeister Hexis, ein Held in dem Computerspiel Heroes of Might and Magic IV: The Gathering Storm

Nicht zu verwechseln mit Hexisea, einer Pflanze der Gattung der Orchideen.